Příjmení Fey nosí více různých osobností:

 Dominik Fey (1863–1950) – český architekt
 Emil Fey (1886–1938) – rakouský voják a politik
 Thomas Fey (* 1960) – německý skladatel a pianista
 Tina Fey (* 1970) – americká scenáristka, herečka a režisérka